— японский термин для обозначения одного из традиционных способов сидения на полу. Помимо чисто утилитарного значения поза сэйдза имеет зачастую и церемониальный смысл, во многом зависящий от общественного положения, возраста и пола сидящего.

Форма посадки 
В сэйдза сидят следующим образом: голени ног лежат на полу, стопы и тыльные стороны пальцев ног развёрнуты кверху; бёдра покоятся на внутренних сторонах голеней, ягодицы — на пятках; большие пальцы ног либо соприкасаются друг с другом, либо слегка перекрывают друг друга (большой палец правой ноги над большим пальцем левой). Женщины держат колени вместе, мужчины обычно немного разводят их в стороны для устойчивости, сообразно с ростом и весом. В зависимости от обстоятельств, кисти рук, чуть развёрнутые пальцами друг к другу, могут лежать сверху на бёдрах ладонями вниз либо свободно располагаться на коленях. Локти чуть отодвинуты от корпуса. Спина должна быть прямой, но без неестественной жёсткости.

Существуют систематизированные традиционные способы входа в сэйдза и выхода из неё, в зависимости от ситуации и типа одежды.

История возникновения 

Позу «сидение на согнутых ногах» можно наблюдать ещё на изображениях, оставшихся от древнегреческой цивилизации. Также эта поза являлась официальной у китайцев перед династией Сун. Далее её путь можно проследить до династии Шан, а затем до Кореи, Японии, Вьетнама и островов Рюкю. После Северной династии Сун в народе стали популярны стулья, и китайцы перестали сидеть на полу. Традиции сидения на ногах сохранились в Японии и Корее.

На протяжении ранней истории Японии «правильными» считались различные способы сидения, такие как: посадка со скрещенными ногами, поза с поднятым коленом или вытянутые в сторону ноги. Поза при сидении определялась социальными обстоятельствами, фасонами одежды и местами для сидения. В период Муромати полы японских домов стали полностью покрыты татами (толстыми соломенными циновками), что в сочетании со строгими кодексами поведения правящего класса воинов предвестило появление сэйдзы, считавшейся способом сидеть, одновременно выказывая своё уважение. Однако в повседневности он, вероятно, распространился лишь на рубеже XVIII столетия (периоды Гэнроку—Кёхо).

В современной Японии комнаты с циновками-татами, где можно «правильно» сидеть, стали редкостью, и в результате многие японцы уже непривычны к сидению в позе сэйдза.

Пол 
В сэйдза можно сидеть только на полу, который в традиционных японских зданиях покрыт татами. Сэйдза, таким образом, тесно связана с этим половым покрытием. Однако в некоторых обстоятельствах люди сидят в сэйдза на ковровом покрытии и на деревянных полах: в ряде боевых искусств посадка обычно происходит на деревянных полах. В зависимости от формальности ситуации, обстановки и относительного статуса человека, иногда приемлемо сидеть на специальной подушке, называемой дзабутон (букв. «футон для сидения»).

Трудности 
Сидение в позе со скрещенными ногами («по-турецки») считается неформальным и неприемлемым в некоторых ситуациях. Однако иногда так сидеть разрешается, особенно тем, для кого сидеть в сэйдзе трудно: в частности, пожилым людям или иностранцам. Но даже в таких случаях поза со скрещёнными ногами считается неприличной для женщин. Иногда для пожилых или травмированных людей предусматриваются стулья, даже когда остальным присутствующим полагается сидеть в позе сэйдза. Иностранцам рекомендуется хотя бы пытаться сидеть в сэйдза, особенно в официальных ситуациях. При сидении в сэйдза без практики в течение одной-двух минут происходит ухудшение кровообращения в ногах, сопровождаемое неприятным покалыванием и жжением, а затем и полное онемение ног. С опытом кровообращение улучшается. Опытные практики сэйдза могут сидеть в этой позе сорок минут и более при минимуме неприятных ощущений.

В Японии продаются специальные складные стулья для сэйдза, достаточно малого размера, чтобы носить их в сумке. Такой стул располагается между ногами, на него помещают ягодицы. Стулья создают видимость сидения в позе сэйдза и при этом убирают нагрузку с пяток и ступней.

Влияние на организм 
Некоторые хирурги-ортопеды утверждают, что длительное сидение на поджатых ногах может быть вредно для коленей, а также приводить к заболеванию «йогическая отвисающая стопа».

Традиционные искусства 
Сэйдза — неотъемлемая и обязательная часть ряда традиционных японских искусств, таких как чайная церемония, медитация, большинства японских боевых искусств, а также при синтоитских обрядах. Кроме того, сэйдза — традиционная поза для сидения во время занятия каллиграфией и икэбаной, хотя с распространением мебели в западном стиле в наши дни эта поза не всегда обязательна.

Многие театры для традиционных постановок, таких как кабуки, предусматривают специальные участки зрительного зала, где публика сидит в сэйдза.

Сикко 
Во время принятия позы сэйдза передвижение с помощью ступней и коленей, называемое , считается более вежливым, чем вставание и обычная ходьба. Для того, чтобы правильно совершать сикко, пятки должны быть сведены вместе, а тело должно двигаться как единое целое. Для выполнении подобных движений приходится развивать мышцы бёдер, что считается важным для практики айкидо.

Другие традиционные позы посадки

Агура 
Сидение со скрещенными ногами, агура, считается неформальным: оно подходит для определённых ситуаций, таких как, например, еда за низким столом в обычном ресторане. Также разрешается в формальных ситуациях; особенно для тех, для кого сэйдза трудна: для пожилых людей или иностранцев.

Ёкодзувари 
Сидение со скрещенными ногами, как правило, считается неприемлемым для женщин, и женская неформальная поза, называемая , выглядит как будто женщина хотела сесть в позу сэйдза, но промахнулась: ягодицы находятся на полу, а согнутые в коленях ноги слегка вытянуты вбок.

Варидза 
Другая неформальная поза для женщин называется , которая напоминает сэйдза с широко расставленными ступнями и коленями; таким образом, ягодицы опять оказываются прижаты к полу.

Кидза 
Нахождение в сэйдза — это равномерное распределение веса на всю поверхность голени и стопы.  — перераспределение веса на ступню (пальцы) и колени за счёт горизонтального «вставания на носки». Более напряжённая, эта поза выражает повышенную готовность к действию.

Примечания

См. также 
 Стояние на коленях
 Коутоу
 Ваджрасана

Культура Японии
Терминология японских боевых искусств
Сидение